Zlatița se poate referi la:
 Zlatița, sat în județul Caraș-Severin
 Zlatița, oraș în Bulgaria
 Zlatița, comună (obștină) în Bulgaria